L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Pavel Vízner celle en double.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du , après Miami début avril, et du  sur dur en carrière du Serbe. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Pavel Vízner remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2007) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Sport au Canada en 2007
Tennis en août 2007